Sian Massey-Ellis (Coventry, 1985. október 22. –) angol nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Sian Massey Louise-Ellis. Polgári foglalkozása tanárnő.

Pályafutása
Vizsgáját követően a West Midlands labdarúgó-szövetség keretében végezte szolgálatát. A FA Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2009-től a női I liga és a Football League Championship játékvezetője, a Premier League küzdelmeiben, asszisztensi, 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot végez. 2009-ben 5 alkalommal 4. bíróként, 11 esetben asszisztensként szolgált. 2010-ben csatlakozott a profi játékvezetőkhöz (PGMOB). 

A FA JB küldésére a 2010-es angol női labdarúgókupa mérkőzés egyik partbírója

Az Angol labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2009-től tartja nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Női labdarúgó-világbajnokság), valamint UEFA Női Bajnokok Ligája klubmérkőzésen partbíróként, 4. bíróként tevékenykedett.

A  2007-es női labdarúgó-világbajnokságon, a 2011-es női labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában tevékenykedett. 2007-ben a selejtező sorozatban 4. bíróként (tartalék), 2011-ben Alexandra Ihringova, 2015-ben Amy Rayner segítőjeként szolgált.

A 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Katerina Volodimirivna Monzul asszisztenseként alkalmazta.

Források 

Angol labdarúgó-játékvezetők
1985-ben született személyek
Élő személyek